La Rosière (Haute-Saône), plaats en gemeente in departement Haute-Saône
 La Rosière (Savoie), plaats en skigebied in departement Savoie
 La Rosière (ballet), ballet van Arthur Saint-Léon